Гайи:
 Гайи, Жан-Лу (род. 1956) ― французский программист.
 Гайи, Этьенн (1922—1971) — бельгийский легкоатлет.
 Гайи, Эйрик (род. 2001) — норвежский футболист.